
Биберс () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.

География 
Поселения вдоль реки:

 Вальденбург
 Штрайтхоф
 Вальденбург
 Цигельхютте
 Ноймюле
 Коммуна Михельфельд
 Гнаденталь
 Пфайфферсхойсле
 Мессерсмюле
 Коппелинсхоф
 Кисберг
 Михельфельд
 Швебиш-Халль
 
 коммуна Розенгартен
 Кастенхоф
 Риден
 Цигельмюле
 Вестхайм

Достопримечательности 
Природоохранная зона Entlesboden в приблизительно 1 км от Зайлаха.

Галерея

Примечания 

Притоки Кохера
Реки Баден-Вюртемберга